— японский топоним:

 Окаяма — префектура в Японии, расположена на юго-западе острова Хонсю
 Окаяма — город, столица префектуры Окаяма
 Замок Окаяма — замок в городе Окаяма
 Окаяма — феодальное княжество в Японии периода Эдо на месте нынешней префектуры Окаяма
 Окаяма — равнина на юге префектуры Окаяма
 Окаяма — трасса в Японии

См. также 
 Фаджано Окаяма — футбольный клуб из города Окаяма